Чемпионат Люксембурга по футболу 1949/1950 — 36-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1949/1950
Люксембург
Люксембург
1949 год в Люксембурге
1950 год в Люксембурге